Sougé puede referirse a: 

 Sougé, comuna francesa situada en Indre.
 Sougé, comuna francesa situada en Loir y Cher.